Australutica är ett släkte av spindlar. Australutica ingår i familjen Zodariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Australutica